Wallersdorf ist der Name folgender Orte:
 Wallersdorf, Markt im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wallersdorf (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Wallersdorf (Grebenau), Ortsteil der Stadt Grebenau, Vogelsbergkreis, Hessen
 Wallersdorf (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern

 Wallersdorf (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Siehe auch:
 Wallerdorf (Begriffsklärung)